Ladri di biciclette bzw. Ladri Di Biciclette steht für:

 Ladri di biciclette, Originaltitel des italienischen Spielfilms Fahrraddiebe von 1948
 Ladri di Biciclette (Band), italienische Popband
 Ladri di biciclette (Album), Album der Band von 1989